Луитпольд (Лиутпольд; современное звучание имени — Леопольд; ; около 860—, под Прессбургом, похоронен в монастыре Лорш) — первый правитель Баварии (889—907) после её выделения из состава Германского королевства Каролингов, основатель династии Луитпольдингов, находившейся у власти в Баварии и Каринтии до середины X века.

Биография

Происхождение 
Возможно, Луитпольд происходил из могущественного баварского рода Хуосьеров (Хуози). Имя его отца неизвестно, но вероятно он был потомком Лиутпальда II, графа в Баварии в 814—846. Мать же его происходила из рода Вельфов: она была дочерью или внучкой графа Понтье Рудольфа (Рауля) I. Луитпольд также был родственником императора Арнульфа Каринтийского (возможно, племянником Луисвинты, матери Арнульфа).

Правление 

В 893 году император Арнульф Каринтийский передал в лен Луитпольду земли Каринтии и Верхней Паннонии. Позднее к этим владениям добавились территории вдоль Дуная (в баварском Нордгау и Донаугау) и Регенсбург. В результате Луитпольд стал самым влиятельным из графов юго-восточной Германии, что позволило ему принять титул «маркграф Баварии». На всём протяжении своего правления, Луитпольд оставался верным сторонником императора Арнульфа и его преемника Людовика IV.

Он активно занимался организацием обороны границы империи от нападений венгров и Великой Моравии. В 898 году Луитпольд одержал победу над войсками великоморавского князя Моймира II и принудил его признать сюзеренитет Германии. Существуют свидетельства, что в 903 году Луитпольд пользовался титулом «герцог Богемии» ().

Луитпольд погиб 4 июля 907 года в битве с венграми при Прессбурге (ныне Братислава).

Брак и дети 
 (895/900) Кунигунда Швабская (ок. 879—915), дочь Бертольда I, пфальцграфа Швабии:
 Арнульф (898—937), герцог Баварии (c 907)
 Бертольд (900—947), герцог Баварии (c 938), герцог Каринтии (c 927)
 дочь, замужем за графом Заалгау Рудольфом

Примечания

Ссылки 
 Luitpold

Правители Европы IX века
Правители Европы X века
Герцоги Баварии
Луитпольдинги
Правители Каринтии
Погибшие в войнах и вооружённых конфликтах
Похороненные в Лоршском монастыре